Die Open de Rennes 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 2009 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Rennes